Köttelwesch ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Köttelwesch (1915–1988), deutscher Sprach- und Literaturwissenschaftler und wissenschaftlicher Bibliothekar
 Sabine Köttelwesch (* 1943), deutsche Autorin und Bibliothekarin